Estivareilles ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Estivareilles (Allier) im Département Allier
 Estivareilles (Loire) im Département Loire